Adrián Vázquez Lázara (né en 1982), homme politique espagnol ;
 Antonio Jesús Vázquez Muñoz (né en 1980), footballeur espagnol ;
 Berta Vázquez (née en 1992), actrice espano-ukrainienne ;
 Curro Vázquez (né en 1951), matador espagnol ;
 Fabián Vázquez (né en 1943), cavalier espagnol ;
 Fabio Ochoa Vásquez (1957-), narcotrafiquant du Cartel de Medellin ;
  ;
 Fran Vázquez (né en 1983), joueur espagnol de basket-ball ;
 Gabriel Vázquez (vers 1549-1604), jésuite et théologien espagnol ;
 Guillermo Vázquez (1997-), joueur d'échecs paraguayen ;
  ;
 Jesús Vázquez (1965-), animateur de télévision espagnol ;
 Jesús Vázquez (2003-), joueur de football espagnol, ;
 Jorge Luis Ochoa Vázquez, narcotrafiquant du Cartel de Medellin ;
 José Manuel Vázquez (né en 1975), coureur cycliste espagnol ;
  (1949-2013), narcotrafiquant du Cartel de Medellin ;
 Luis Vázquez (2001-), footballeur argentin ;
 Luis Manuel "Guajiro" Mirabal Vázquez (1933-), trompettiste cubain ;
 Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), romancier, essayiste, poète et journaliste espagnol ;
 Mariel Vázquez, biomathématicienne mexicaine ;
 María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez (1981- ), femme politique espagnole ;
 Mario Vázquez (né en 1977), chanteur portoricain ;
 Mario Vázquez Raña (1932-2015), homme d'affaires mexicain spécialiste du sport et des médias ;
 Olegario Vázquez Raña (1962-), homme d'affaires et un dirigeant sportif mexicain membre du Comité international olympique ;
 Ramón Vázquez (1976-), joueur portoricain de baseball ;
 René Vázquez Díaz (1952-), écrivain cubain ;
 Tabaré Vázquez (1940-2020), homme politique uruguayen ;
 Teodora Vázquez, féministe salvadorienne ;
 Víctor Vázquez (né en 1987), footballeur espagnol.

Patronyme hispanique